Большая Ивановка — название населённых пунктов в России:
 Большая Ивановка — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Большая Ивановка — село в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Большая Ивановка — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Большая Ивановка — село в Воловском районе Липецкой области.
 Большая Ивановка — село в Торбеевском районе Мордовии.
 Большая Ивановка — село в Татищевском районе Саратовской области.

См. также
 Ивановка
 Малая Ивановка